Енбекшил — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Енбекшил — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Енбекшил — село в Шетском районе Карагандинской области.